Slaton steht für:

 Slaton (Texas), eine Stadt im Lubbock County in Texas

Slaton ist der Familienname folgender Personen:

 John M. Slaton (1866–1955), US-amerikanischer Politiker
 Steve Slaton (* 1982), US-amerikanisch-deutscher Eishockeyspieler